Здесь представлен список СМИ, доступных в канадском городе Калгари (Альберта).

Радио

Телевидение 

Поставщиком услуг кабельного телевидения в Калгари является Shaw Cable. Сетевые программы из США принимаются по кабелю через отделение в Спокане (Вашингтон), который находится в Тихоокеанском часовом поясе, в отличие от калгарийского Горного часового пояса. Это означает, что американские программы прайм-тайма в будние дни показываются в Калгари с 9 часов вечера до полуночи. Обычные программы, за исключением PBS, сетевые программы телевидения высокой чёткости принимаются из Сиэтла (Вашингтон), а не из Спокана. По цифровому кабелю сетевые программы из США (в стандартном разрешении) доступны из Детройта (Мичиган) в Восточном часовом поясе. Программы прайм-тайма в будние дни показываются с 6 до 9 часов вечера. По цифровому кабелю калгарийские потребители также принимают передачи с других канадских рынков CTV и CBC.

Газеты

Ежедневные (оплачиваемые при покупке) 
 Калгари геральд — газета большого формата. Принадлежит CanWest Global Communications.
 Калгари сан — Отделение SUNMEDIA компании Quebecor. Таблоидный формат.

Ежедневные (бесплатные) 
 24 эйч — издаётся SUNMEDIA
 Рашаур — издаётся CanWest Global
 Метро ньюс — калгарийская франшиза Metro International

Еженедельные 
 ФФВД — Еженедельная газета альтернативных новостей и развлечений.

Ежемесячные 
 Сити лайт ньюс — христианская ежемесячная газета.
 Битрут — ежемесячная газет об альтернативном искусстве.
 Керби ньюс — газета, издающаяся Kerby Centre для пожилых людей
 Калгари джорнал — газета о городских новостях, публикующая материалы, не очень подробно освещаемые другими крупными СМИ.

Студенческие 
Три крупных вуза города издают собственные газеты, продающиеся по всему Калгари:
 Гонтлет (Калгарийский университет)
 Рефлектор (Университет Маунт-Ройял)
 Эмери уил (Политехникум ЮАТИ).

Исчезнувшие 
Эти газеты выпускались в Калгари и окрестностях, но прекратили своё существование.
 Альбертан — ежедневная газета большого формата, выпускавшаяся в Калгари с 1901 по 1980, заменена таблоидной Калгари сан.
 Норт хилл ньюс — общественный еженедельник, основанный в 1950-х; позже объединился с Калгари миррор.
 Калгари миррор — общественный еженедельник с 1970-х по 2001; последнее десятилетие издавался Sun Media.
 Калгари стрейт — развлекательный еженедельник альтернативных новостей, издававшийся с 1998 по 2002. Недолговечное калгарийское расширение британоколумбийской Джорджия стрейт.
 Эф-уай-ай Калгари ин-принт — общественный еженедельник, издававшийся Sun Media с января по май 2001 как преемник Миррор. Объединён с новостным веб-сайтом Sun Media; позже к идее вернулись в газете 24 аурс.
 Доус — бесплатная ежедневная газета, 2005—2006, издавалась CanWest. Позже стала веб-сайтом. Её сменил Рашаур.

См. также 
 Список телестанций Альберты
 Список радиостанций Альберты

Калгари
СМИ
СМИ